Translatie (meetkunde), een rechtlijnige verschuiving;
 Deelverzamelingstranslatie van een abelse groep, een generalisatie van het bovenstaande;
 Translatie (natuurkunde), een verplaatsing waarbij alle punten van een voorwerp dezelfde verplaatsing ondergaan;
 Translatie (biologie), de synthese van eiwitten in cellen door vertaling van mRNA-codons;
 Translatiefeest, een feestdag waarop de overbrenging van de relieken van een christelijke heilige wordt herdacht.

Zie ook
Vertaling